Cette page présente le bilan saison par saison du VC Dames Eendracht Alost.

Saison par saison

Notes 

 ¹ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ² Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ³ Championnat provincial de Flandre-Orientale
 ⁴ Coupe de Flandre-Orientale
 ⁵ Le VC Dames Eendracht Alost gagne le barrage contre le  de D1, Lommel United WS (3-0, 2-0), et monte en D1

Statistiques 

 Au total, en D1 (Championnat de Belgique féminin de football), le VC Dames Eendracht Alost a disputé 24 saisons, disputé 616 rencontres, remporté 882 points, gagné 284 fois, fait match nul 94 fois, perdu 218 fois, inscrit 1420 buts et en a encaissé 1168.
 1: 5 fois 
 2: 2 fois 
 3: 1 fois 
 4: 0 fois 
 5: 0 fois 
 Top 3 en D1: 8 fois dont 7 fois consécutives
 Top 5 en D1: 8 fois dont 7 fois consécutives

Articles connexes 

 VC Dames Eendracht Alost
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique
 Supercoupe de Belgique
 Coupe UEFA

Lien externe 

  Site officiel

VCD Eendracht Aalst
SC Eendracht Alost